Beläte kan syfta på:
Beläte - ofta om primitiv eller klumpig bild, ibland även som nedsättande beteckning på fula ting i allmänhet 
Beläte - i äldre svenska bibelöversättningar en avbild av Gud, avgudabild